Kasim Begić (1954.), bosanskohercegovački odvjetnik
 Tihomir Begić (1957.), pjesnik i novinar
 Mark Begić (1962.), američki političar
 Zoran "Zoka" Begić (1966.), bosanskohercegovački glazbenik
 Aida Begić-Zubčević (1976.), bosanskohercegovačka redateljica
 Ana Begić (1979.), hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica
 Vera Begić (1982.), hrvatska sportašica
 Mirza Begić (1985.), slovenski košarkaš

Prezimena